Карл  (; 5 февраля 1808, Гермеринг — 23 сентября 1885, Мюнхен) — немецкий живописец, рисовальщик и иллюстратор, один из ярчайших представителей стиля бидермайер.

Биография 
Родился в Мюнхене в семье коммерсанта. Занимался в латинской школе при придворной аптеке Мюнхена, затем — на фармацевтическом факультете Мюнхенского университета. Работал сначала помощником аптекаря, а затем аптекарем. В то же время изучает живопись, учится на полотнах голландских мастеров XVII столетия, выставленных в мюнхенской Старой пинакотеке. Готовился к поступлению в мюнхенскую Академию художеств, регулярно занимался живописью, но в Академию его не приняли из-за возраста.

В 30-е и 40-е годы XIX века работает рисовальщиком и иллюстратором для сатирических журналов, например для «Летящих листьев» («Fliegende Blätter»). Созданные им в этот период картины ироничны в изображении городской идиллии, жизни мелкого бюргера. Эти работы указывают на большой талант наблюдателя особенностей человеческой натуры, имеют ясную композицию и отображение игры света и тени, как и у голландских жанровых художников XVII века.
В конце 40-х годов Шпицвег совершает серию поездок за границу, в том числе в Прагу, Париж и Лондон, где открывает для себя пейзажную живопись Джона Констебля, а также творчество Эжена Делакруа и художников барбизонской школы. С этого момента пейзажная живопись начинает играть большую роль в творчестве художника.

В 1832 году он впервые посетил Италию.

В 1850 году едет снова со своим братом Эдуардом и другом Э. Шлейхом за границу — в Венецию, Париж, Лондон и в Бельгию. По возвращении из Парижа, с 1851 года живёт постоянно в Мюнхене, лишь изредка выезжая в Берлин (1856) и на летние месяцы в Поммерсфельден (1853 и 1855 годы).

В 1868 году получил звание почетного члена Мюнхенской академии художеств.

Скончался в возрасте 77 лет, в собственной постели от инсульта. Вначале картины Карла Шпицвега не пользовались признанием у публики, поворотный момент наступил после Парижской всемирной выставки в 1867 году, после которой художник стал очень популярен. Творческое наследие мастера огромно: он оставил после себя более 1500 картин, акварелей и набросков.

Избранные полотна 

 «Бедный поэт», 1839, Мюнхен, Новая пинакотека.
 «Любитель кактусов», 1845, частное собрание.
 «Любовное письмо», 1845/46, Берлин, Новая национальная галерея.
 «Почтальон в Розентале», Марбург, Университетский музей искусств и истории искусств.
 «Прощание», 1855, Мюнхен, Новая пинакотека.
 «Испанский концерт», 1856, Мюнхен, Новая пинакотека.
 «Пикник», 1864, Мюнхен, Новая пинакотека.
 «Сенокос в горах», 1865, частное собрание.
 «В Альпах», 1880, Лейпциг, музей изобразительного искусства.
 «Алхимик», Штутгарт, Вюртембергская государственная галерея.
 «Книжный червь», 1850, Швайнфурт, собрание Георга Шефера.

Примечания

Литература 
 
 
 «Carl Spitzweg», G. Roennefahrt, Мюнхен 1960
 «Spitzweg», H. Feldbusch, Бергиш-Гладбах 1968
 «Die Welt der Malerei», Кёльн 1990

Ссылки 
 Карл Шпицвег в Викицитатнике

Бидермейер
Художники Германии XIX века
Художники-жанристы Германии
Художники-портретисты Германии
Акварелисты Германии
Выпускники мюнхенской гимназии Вильгельма
Похороненные на Старом южном кладбище